30 событий за 30 лет () — название серии документальных фильмов, выпущенных телевизионной сетью ESPN. Первый фильм был выпущен в октябре 2009 года. Первоначально сериал состоял из 30 историй из «эры ESPN», каждая из которых рассказывала о событиях, командах и людях, которые изменили спорт с тех пор, как компания была основана в 1979 году. Позже был выпущен второй «том» из 30 эпизодов, а в 2011—2012 годах показали ещё 13 эпизодов уже под брендом ESPN Films Presents. Перед стартом чемпионата мира по футболу 2014 года ESPN выпустил несколько серий, посвящённых европейскому футболу.

На русском языке фильмы транслируются на канале Viasat Sport.

Награды 
 2010 Премия Пибоди
 2010 Награда от международной ассоциации кинодокументалистов «Distinguished Continuing Series»
 2014 Эмми за Выдающуюся короткометражную документальную программу

Список эпизодов 
Примечание: Все серии длятся 60 минут (включая рекламу), если не указано другое.

Дополнительные эпизоды 
Предварительно было объявлено, что в серию «30 событий за 30 лет» войдут ещё три эпизода, однако они до сих пор не включены в расписание канала ESPN. До сих пор нет подтверждённых сведений, выпустят ли их позже как часть серии или как отдельные фильмы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Список эпизодов «30 событий за 30 лет»

Телесериалы США, запущенные в 2009 году
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телепередачи США